Die Extraliga 1996/97 war die fünfte Spielzeit der tschechischen Extraliga im Schach.

Teilnehmende Mannschaften 

Für die Extraliga hatten sich mit ŠK Dům armády Prag, A64 MILO Olomouc, Bohemians Prag, Sokol Kolín, ŠK Mladí Prag, ŠK Sokol Vyšehrad, ŠK Havřice, ŠK H.Fuchs Ostrava, SK ZČE Plzeň und ŠK IWEX Litoměřice die Mannschaften auf den Plätzen 1 bis 7 und 9 bis 11 der Saison 1995/96 qualifiziert, (der Achtplatzierte Dopravní podniky Prag zog seine Mannschaft zurück), außerdem waren der ŠK Infinity Pardubice als Sieger der 1. česká liga 1995/96 und der ŠK V+P Zlín als Sieger der 1. moravskoslezská liga 1995/96 aufgestiegen.

Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der Extraliga (Tschechien, Schach) 1996/97.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier, über die Platzierungen entschieden zunächst die Mannschaftspunkte (2 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt für ein Unentschieden, 0 Punkte für eine Niederlage), anschließend die Brettpunkte (1 Punkt für einen Sieg, 0,5 Punkte für ein Remis, 0 Punkte für eine Niederlage).

Saisonverlauf 

Sowohl an der Tabellenspitze als auch am Tabellenende waren die Entscheidungen vor der letzten Runde gefallen. Der Titelverteidiger ŠK Dům armády Prag setzte sich mit vier Punkten Vorsprung durch, während der ŠK Havřice und der ŠK IWEX Litoměřice absteigen mussten.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Saisonübersicht bei olimpbase.org (englisch)

Extraliga (Tschechien, Schach)
Schachveranstaltung 1996
Schachveranstaltung 1997